Grauberg bezeichnet:

 Berg im Vorspessart, Bayern, siehe Stengerts
 Crap Grisch, Berg bei Flims, Graubünden